Гершано́вич — еврейская фамилия. Известные носители:

 Гершанович, Давид Ефимович (1920—2007) — доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Гершанович, Лев Григорьевич (1880—1943) — российский и советский краевед, журналист, общественный деятель, автор работ по лесоводству.
 Гершанович, Михаил Лазаревич (1924—2013) — советский и российский онколог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН.